Erstaufnahmestelle, Erstaufnahmezentrum oder Erstaufnahmeeinrichtung steht für:

 Erstaufnahmeeinrichtung (Deutschland)
 Erstaufnahmestelle (EAST) in Österreich, siehe Bundesbetreuungsstelle für Asylwerber
 Erstaufnahmezentrum (Europäische Union), geplant (siehe auch Asylpolitik der Europäischen Union #Hotspots)

Siehe auch:
 Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) für Asylsuchende in der Schweiz (siehe auch  Staatssekretariat für Migration #Sitz und Aussenstellen)